Il singolare del torneo di tennis Denver Open 1980, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Gene Mayer che ha battuto in finale Victor Amaya 6-2, 6-2.

Teste di serie 

 Roscoe Tanner (quarti di finale)
 Gene Mayer (campione)
 Wojciech Fibak (secondo turno)
 Brian Gottfried (quarti di finale)

 Eliot Teltscher (primo turno)
 Victor Amaya (finale)
 Ivan Lendl (primo turno)
 Stan Smith (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Denver Open 1980